Lijn (meetkunde), een eendimensionale structuur die bestaat uit een aaneenschakeling van punten (ook denkbeeldig: de lijn IJmuiden-Enschede)
 Beeldlijn, een van de strepen waaruit het beeld op een beeldscherm is opgebouwd
 Lijn (skateboarden), term in de skateboardcinematografie
 een beschikbare verbinding (telefoonlijn) tussen twee telefoonabonnees; zie Telefonie
 een verbinding in het openbaar vervoer:
 Lijndienst
 Spoorlijn
 De Lijn (vervoermaatschappij), een Belgisch busbedrijf
 een dun touw, zoals een waslijn, hengelsnoer of:
 een flexibele verbinding tussen een begeleider en een begeleid dier (bijvoorbeeld een hond) of persoon (bijvoorbeeld een peuter), hondenriem
 Rimpel (huid), een groef of plooi in bijvoorbeeld iemands gezicht
 een omtrek, begrenzing of postuur, zoals in slanke lijn (d.w.z. zonder overgewicht)
 een oude lengtemaat van 1/12 duim
 in Vlaanderen een oude oppervlaktemaat van 100 roede
 in figuurlijke zin de gevolgde weg of een verzameling zaken waarin een bepaalde volgorde is te onderkennen, een reeks:
 Koers (richting), beleids- of gedragslijn
 een opeenvolging van graden van bloedverwantschap; zie Afstamming
 de volgorde van troonopvolging, zoals de lijn van de Nederlandse troonopvolging
 Productlijn, een reeks verwante producten van één producent, zoals een kledinglijn; niet te verwarren met productielijn (lopende band)
 Dansfiguur in verschillende dansen